Forkortelsen UNT kan have flere betydninger:

 Un Nuevo Tiempo (UNT) er et midterparti i Venezuela.
 UNT eller UNETE står for "Den Nationale Arbejdersammenslutning i Venezuela" (Spansk: Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela).